Polizia municipale – Italia
Polizia municipale – Francia
Polizia municipale – Grecia